Туляк — многозначный термин:

 Туляк — мужской этнохороним по отношению к жителю Тулы
 Туляк — просторечное название малолитражного автомобиля ТМ-1131 разработки ОАО «Мишка-Тула-Москва»
 Туляк — просторечное название бронепоезда «Тульский рабочий»
 Раис Туляк — башкирский поэт (настоящее имя — Раис Гуссамович Туляков)

См. также 
 Тульский рабочий (значения)
 Туляков